Stati Uniti d'America
 Cardwell – città della Contea di Dunklin, Missouri
 Cardwell – census-designated place della Contea di Jefferson, Montana